L'Or dans la montagne, film suisse réalisé par Max Haufler, sorti en 1939 ;
 L'Or dans la montagne (I recuperanti), film italien réalisé par Ermanno Olmi, sorti en 1970.